Die Eerste Divisie 2007/08, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 52. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 10. August 2007 und endete am 18. April 2008.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den sechs Staffelsiegern spielten auch die beiden bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die sechs Staffeln bestanden aus den Spielen 1–6, 7–12, 13–18, 19–24, 25–30 und 31–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg.

Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger ADO Den Haag und RKC Waalwijk aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die sechste Staffel wurde vom FC Volendam vor dem FC Den Bosch gewonnen. Beide hatten bereits eine Staffel zuvor gewonnen. Deshalb spielten die ersten fünf Staffelsieger, die drei bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 22. April und 18. Mai 2008 statt. 

 1. Runde
Teilnehmer: Die Teams auf den Plätzen 6 bis 9 der Eersten Divisie

 2. Runde
Teilnehmer: Die Sieger der 1. Runde, Platz 2 bis 5 der Eersten Divisie, Platz 16 und 17 der Eredivisie.

Damit stand bereits VVV-Venlo als Absteiger aus der Eredivisie fest.

 3. Runde

Damit blieben ADO Den Haag und BV De Graafschap in der Eredivisie.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2007/08